

Personen
Phineas Taylor Barnum (P.T. Barnum, 1810 - 1891), een Amerikaanse showman, een van de beroemdste personen van zijn tijd
Barnum Brown (1873 – 1963), een beroemd Amerikaans fossielenzoeker
Harvey C. Barnum Jr. (1940), een voormalig officier van het United States Marine Corps
William Henry Barnum, (1818 - 1889), een  Amerikaans industrieel en senator, zie Lijst van senatoren uit Connecticut
Henry A. Barnum (1833 – 1892) Amerikaans legerofficier in de Amerikaanse Burgeroorlog
Charlotte Cynthia Barnum (1860 - 1934), een Amerikaans wiskundige
John O. Barnum (1911 – 1996), een Amerikaans professioneel golfspeler
Winifred Barnum (1941), een kinderboekenschrijfster en illustrator.
Sanford Christie Barnum (1838 - 1885), een Amerikaanse tandarts en uitvinder
W. Hamilton Barnum (1878-1937), een Amerikaans filatelist

Toneel, film, televisie
The Mighty Barnum, een film uit 1934 met Wallace Beery als P.T. Barnum
Barnum (musical), een musical uit 1980/1981 met Michael Crawford als P.T. Barnum
Barnum!, een televisiefilm uit 1986 met Michael Crawford als P.T. Barnum
Barnum (Nederlandse musical), een Nederlandse musical uit 1988/1989

Plaatsen in de Verenigde staten
Barnum (Iowa), een plaats (city) in Webster County, Iowa
Barnum (Minnesota), een plaats (city) in  Carlton County, Minnesota
Barnum Island, een gemeentevrij gebied van Hempstead, New York
Barnum (Wisconsin), een gemeentevrij gebied van Haney, Crawford County, Wisconsin
Barnum (Colorado), een buurt van Denver
Barnum (West Virginia), een gemeentevrije plaats in Mineral County, West Virginia

Overige
Barnum-manoeuvre, een verloskundige handeling bij schouderdystocie
Forer-effect, een psychologisch mechanisme, ook wel Barnum-effect, naar P.T. Barnum
Barnum (school), de spreeknaam voor het Lyceum van de Grauwe Zusters te Roeselare 
Barnum (Roeselare), wijk in Roeselare
Barnum (circus), historisch circus